Ли́мберг Гутье́ррес Мариска́ль (; 19 ноября 1977, Санта-Крус-де-ла-Сьерра) — боливийский футболист, атакующий полузащитник. В 1997—2009 годах выступал за сборную Боливии.

Карьера

Клубная 
Гутьеррес начал профессиональную карьеру в клубе «Блуминг» из родного города Санта-Крус-де-ла-Сьерра, с которым ему удалось стать дважды чемпионом Боливии в 1998 и 1999 году. Впоследствии большую часть карьеры Лимберг проведёт именно в этом клубе (В 1996—2000, 2002 и 2007 годах). В 2001 году, ещё оставаясь игроком «Блуминга», он на правах аренды перешёл в уругвайский клуб «Насьональ», с которым в этом же сезоне стал чемпионом Уругвая.

Вернувшись из аренды, Гутьеррес отыграл ещё один сезон с «Блумингом» и выступил вполне удачно: в 24 матчах забил 10 мячей. На основе этого, полузащитника в 2003 году пригласили выступать за клуб «Боливар» из фактической столицы страны Ла-Пас. С этим клубом, Лимберг стал трижды чемпионом Боливии в ходе трёх последующих сезонов.

В 2007 году полузащитник вернулся в «Блуминг» и отыграл там один сезон. В 2008 году Гутьеррес перешёл в клуб «Ориенте Петролеро» из Санта-Крус-де-ла-Сьерры и тоже отыграл в нём один сезон.

В 2009 году Лимберг Гутьеррес перешёл в клуб «Стронгест» из города Ла-Пас и отыграл с ним 2 полных сезона, где в 53 играх забил 21 мяч. В начале 2011 года полузащитник вернулся в «Блуминг» и в конце года покинул его.

В сборной 
Лимберг дебютировал в сборной Боливии в 1997 году и продолжает выступать в ней до настоящего времени. На данный момент за сборную полузащитник провёл 53 игры, в которых забил 4 мяча. Первым официальным для него турниром стал домашний Кубок Америки по футболу 1997, в котором его команда добилась 2-го места, проиграв в финале сборной Бразилии со счётом 1:3. Гутьеррес также участвовал в Кубках Америки 1999, 2001 и 2004-х годов, но на них сборная Боливии не добилась практически ничего.

Единственным из соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, в которых участвовал Лимберг, стал Кубок конфедераций 1999, на котором сборная Боливии добилась 3-го места в группе A, сыграв 3 игры с Египтом (2:2), Саудовской Аравией (0:0) и Мексикой (0:1).

Достижения 
 «Блуминг»
 Чемпион Боливии (2): 1998, 1999

 «Насьональ»
 Чемпион Уругвая: 2001

 «Боливар»
 Чемпион Боливии (3): 2004 (Апертура), 2005 (Torneo Adecuación), 2006 (Клаусура)

 Сборная Боливии
 Финалист Кубка Америки: 1997

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте soccernet.espn.go.com
 
 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Спорт Бойз Варнес»